«Я никогда не буду твоей» () — комедийная мелодрама 2007 года о том, как в немолодом возрасте поверить в себя и вновь ощутить чувство влюблённости.

В главной роли — Мишель Пфайффер. Дата выхода в прокат — 11 мая 2007 года. Фильм был выпущен сразу на DVD, без предварительного показа в кинотеатрах.

«Я никогда не смогу быть твоей женщиной» — строчка из песни группы  , которая является саундтреком фильма.

Сюжет 
Роузи — хороший продюсер на телевидении, к тому же привлекательная женщина. Однако кажется, её всё больше окружают молодые конкурентки, невольно заставляющие задуматься о своём неудавшемся браке и подступающем возрасте. Адам — мужчина, который в прямом смысле готов спасти её. Он молод, энергичен, и рядом с ним Роузи обретает веру в свои силы. Для неё он чудо, посланное с небес, которое переворачивает её жизнь с ног на голову. В то же самое время, когда её дочь Иззи одержима чувствами первой влюблённости.

В ролях 

Фильмы-мелодрамы США
Кинокомедии США
Кинокомедии 2007 года
Романтические комедийные фильмы 2000-х годов
Романтические кинокомедии США
Фильмы Эми Хекерлинг
Кинокомедии, выпущенные сразу на видеоносителях
Фильмы США 2007 года
Фильмы на английском языке